Дюра́н, Жан () — французские имя и фамилия. Могут означать:
 Дюран, Жан (1913—1989) — французский актёр. Снимался в фильмах Рене Клера: «Молчание — золото», «Ночные красавицы».
 Дюран, Жан (1865—1936) — французский политик: депутат, сенатор, министр в нескольких правительствах.
 Дюран, Жан (1882—1946) — французский режиссёр, сценарист.
 Дюран, Жан-Николя-Луи (1760—1834) — французский архитектор.
 Дюран, Жан-Филипп (род. 1960) — французский футболист, полузащитник, известный по выступлениям за «Марсель».